NFS est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
 en français :
 Numération de formule sanguine ou hémogramme ;
 en anglais :  
 , un protocole de réseau ;
  (« crible de corps de nombres »), un algorithme de factorisation des nombres entiers (voir crible algébrique) ;
 , une série de jeux vidéo de course automobile.
 Nýja fréttastofan, une chaîne de télévision islandaise d'information en continu.